Schwäbische Eisenbahn bezeichnet:
 landläufig das württembergische Eisenbahnwesen, siehe Geschichte der Eisenbahn in Württemberg und Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen
 das Volkslied „Auf de schwäbsche Eisebahne“